Aillant kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aillant-sur-Tholon, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Aillant-sur-Milleron, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,